Торревелилья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Арагон. Занимает площадь 33,4 км². Население — 214 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля